Ноосфера (от др.-греч. νοῦς «разум» + σφαῖρα «шар»; дословно «сфера разума») может означать:
 Ноосфера — гипотетическая сфера взаимодействия общества и природы;
 Ноосфера (судно) — украинское научно-исследовательское судно-ледокол.